Sattamiyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Settāmīyeh, ort, Khuzestan, 
 Setāmīyeh-ye Bozorg, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar